Конституционный суд — относящийся к судебной ветви государственной власти орган конституционного контроля, в компетенцию которого входит оценка соответствия правовых норм конституции (то есть осуществление судебного конституционного контроля). Конституционный суд (в отличие от всех прочих судов) вправе отменить закон или иной нормативный правовой акт в случае признания его неконституционным.

История 
Впервые конституционный суд появился в Австрии (Конституционный суд Австрии) и в Чехословакии в 1920 году. Концепцию австрийского суда разработал юрист Ганс Кельзен.

После Второй мировой войны Конституционный суд был создан в ФРГ (Конституционный суд ФРГ), затем при учреждении Пятой республики в 1958 году — во Франции (Конституционный совет Франции, с рядом судебных функций, но ограниченными полномочиями), в 1980 году в Бельгии при федерализации страны (Конституционный суд Бельгии, первоначально называвшийся Арбитражным, но изначально имевший конституционные полномочия).

В 1963 году был создан конституционный суд в Югославии, в 1986 году Конституционный трибунал в Польше, а в начале 1990-х — практически во всех восточноевропейских государствах (в том числе в России — Конституционный суд России).

В Советском Союзе Законом СССР от 23 декабря 1989 года № 973-I «О конституционном надзоре в СССР» функции конституционного надзора возлагались на законодательные органы — Советы народных депутатов. При Съезде народных депутатов СССР был образован Комитет конституционного надзора. Подобные комитеты были созданы и при Верховных Советах союзных (за исключением РСФСР, где такой Комитет так и не был создан) и автономных республик.

Верховный суд как конституционный суд 
В ряде государств нет конституционных судов, а полномочиями определять конституционность законов (и отменять те из них, что противоречат Конституции) обладает Верховный суд (например, Верховный суд США; Швейцарский Верховный суд; Верховный Суд СССР, по Конституции 1924 года).

См. также 

 Конституционный суд России
 Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации
 Конституционный суд Армении
 Конституционный суд Австрии
 Конституционный суд Белоруссии
 Конституционный суд Бельгии
 Конституционный суд Болгарии
 Конституционный суд Боснии и Герцеговины
 Конституционный суд Германии
 Конституционный суд Грузии
 Конституционный суд Италии
 Конституционный суд Испании
 Конституционный суд Казахстана
 Конституционный суд Киргизии
 Конституционный суд Литвы
 Конституционный суд Молдовы
 Конституционный суд Таиланда
 Конституционный суд Украины
 Конституционный совет Франции

Примечания

Ссылки 

 
 «Конституционное Правосудие». Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии

Конституционное право

Судебная система